AaB kan være en forkortelse for:
 Aalborg Boldspilklub – en dansk sportsklub, forkortet "AaB"
 Aalborg Boldspilklub A/S – et dansk børsnoteret selskab, forkortet "AaB A/S"
 AaB – en dansk fodboldklub, som spiller i Superligaen
 AaB Fodbold (kvinder) – en dansk kvindefodboldklub, der spiller i 1. division
 AaB Floorball – en dansk floorballklub
 AaB Håndbold – en dansk håndboldklub (eksisterer ikke længere)
 AaB Ishockey – en dansk ishockeyklub, som spiller i Superisligaen (eksisterer ikke længere)
 AaB 89ers – en dansk amerikansk fodboldklub (eksisterer ikke længere)

 Se også
 AAB (flertydig)